Groothuis ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Groothuis (* 1981), niederländischer Politiker
 Rainer Groothuis (* 1959), deutscher Buch- und Mediengestalter, Fotograf, Autor, Agentur- und Verlagsgründer
 Stefan Groothuis (* 1981), niederländischer Eisschnellläufer
 Ulf Groothuis (* 1960), deutscher Fußballtorwart
 Uwe Groothuis (* 1954), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Grotthuis
 Grothues